Riikka Johanna Sarasoja-Lilja (ur. 23 lutego 1982 w Lempäälä) – fińska biegaczka narciarska, reprezentantka klubu Lappeen Riento, medalistka mistrzostw świata w sprincie drużynowym.

Kariera 
Pierwszy raz na arenie międzynarodowej pokazała się podczas mistrzostw świata juniorów w Szklarskiej Porębie w 2001 roku, gdzie była pierwsza w sztafecie, dziesiąta w biegu na 5 km techniką klasyczną oraz dwunasta w sprincie stylem dowolnym. W Pucharze Świata zadebiutowała 25 listopada 2001 roku w fińskim Kuopio, zajmując 75. miejsce w biegu na 5 km stylem dowolnym. Był to jej jedyny start w sezonie 2000/2001 i jako, że nie zdobyła punktów to nie została uwzględniona w klasyfikacji generalnej. Wystartowała natomiast na mistrzostwach świata juniorów w Schonach, gdzie w swoim najlepszym starcie, w sprincie techniką dowolną, zajęła czwarte miejsce.

Pierwsze punkty Pucharu Świata zdobyła w drugiej części sezonu 2002/2003, 12 lutego 2003 roku w Reit im Winkl zajęła 15. miejsce w sprincie stylem dowolnym. Więcej w tym sezonie nie punktowała i z dorobkiem 16 punktów zajęła 76. pozycję w klasyfikacji generalnej. W kolejnych sezonach punktowała dość rzadko, przeważnie plasując się w trzeciej dziesiątce, chociaż 24 lutego 2004 roku w Trondheim zajęła dziesiąte miejsce w sprincie stylem dowolnym. Od sezonu 2008/2009 zaczęła punktować częściej, zajmując między innymi szóste miejsce w Lahti 7 marca 2009 roku w swojej koronnej konkurencji. W lutym tego roku wystąpiła na mistrzostwach świata w Libercu, zajmując między innymi 20. miejsce w sprincie stylem dowolnym. W klasyfikacji generalnej tego sezonu zajęła 36. miejsce.

Dobrze prezentowała się także w sezonach 2009/2010 i 2010/2011, w których zajmowała 26. miejsce w klasyfikacji generalnej. W tym czasie wystąpiła na igrzyskach olimpijskich w Vancouver w 2010 roku, gdzie jej najlepszym wynikiem było ósme miejsce w sprincie drużynowym. Rok później, na mistrzostwach świata w Oslo zajęła między innymi 18. miejsce w biegu łączonym na 15 km. W sezonie 2011/2012 zajęła najwyższe 24. miejsce w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata. Największy sukces osiągnęła podczas mistrzostwach świata w Val di Fiemme, gdzie wraz z Kristą Lähteenmäki wywalczyła brązowy medal w sprincie drużynowym techniką dowolną. Poza tym wraz z koleżankami z drużyny wywalczyła piąte miejsce w biegu sztafetowym. Uczestniczyła również w zimowych igrzyskach olimpijskich w Soczi w 2014 roku zajmując jednak odległą pozycje w sprincie stylem dowolnym. W 2015 roku na mistrzostwach świata w Falun była 10 w sprincie drużynowym stylem dowolnym, w którym partnerowała jej Anne Kyllönen. Po sezonie 2014/15 postanowiła zakończyć sportową karierę.

Osiągnięcia

Igrzyska olimpijskie

Mistrzostwa świata

Mistrzostwa świata juniorów

Puchar świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych zawodach Pucharu Świata

Mistrzostwa Finlandii

Zwycięstwa w zawodach drużynowych

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Profil na stronie FIS 
  

Fińscy biegacze narciarscy
Fińscy olimpijczycy
Ludzie urodzeni w Lempäälä
Medaliści Mistrzostw Świata w Narciarstwie Klasycznym 2013
Uczestnicy Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2010
Uczestnicy Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2014
Urodzeni w 1982